Maloyan ist der Familienname folgender Personen:

 Hrant Maloyan (1896–1978), armenischer General der syrischen Armee, Oberbefehlshaber der inneren Sicherheitskräfte in Syrien
 Ignatius Maloyan (1869–1915), Bischof von Mardin